Апертура 2005 () — первая половина 63-го профессионального чемпионата Мексики по футболу (сезона 2005/06) с момента его основания.

Участники

Общая таблица

Результаты матчей

Лигилья

Четвертьфиналы 
Первые матчи были проведены 30 ноября—1 декабря, а ответные состоялись 3—4 декабря.

|}

Полуфиналы 
Первые матчи были проведены 7—8 декабря, а ответные состоялись 10—11 декабря.

|}

Финал 
Первый матч был проведён 15 декабря, а ответный состоялся 18 декабря.

|}

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Мексики 2005/2006 на rsssf.com

2005
Мексика
Спорт в Мексике в 2005 году